Mount Cooper kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Cooper, Östantarktis, berg, 
 Mount Cooper, Västantarktis, berg,